Nagasato ist der Familienname folgender Personen:

 Asano Nagasato (* 1989), japanische Fußballspielerin
 Genki Nagasato (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Yūki Nagasato (* 1987), japanische Fußballspielerin